, сокр. от  [супо:цу] «спорт» +  [кондзё:] «сила воли») — жанр аниме и манги, рассказывающий о спортивных достижениях, совершённых благодаря стремлению к победе. Главными героями спокона являются молодые спортсмены, талантливые, целеустремлённые и твердые духом, а сюжет описывает их становление, победы над трудностями, спортивную карьеру, борьбу с соперниками и будни. Кульминационным моментом сюжета становятся какие-либо важные соревнования.

Манга в этом жанре, как правило, рассчитана на детскую или юношескую аудиторию (сёнэн) и публикуется в таких сёнэн-журналах, как Shonen Jump. Впрочем, встречается и сёдзё-манга о спорте. В сёнэн-манге упор делается на грандиозных спортивных достижениях и юморе, в сёдзё — на романтических отношениях героини с другими персонажами и эмоциональных трудностях. По статистике, 60% манги для детей — это спортивная манга. Чрезвычайно популярный в Японии, за рубежом спокон менее известен.

Чаще всего описывается один из популярных в Японии видов спорта: бейсбол (или его разновидность: софтбол), волейбол, бокс, плавание, сёги, различные единоборства. По содержанию спокон-манги можно составить представление о популярных в Японии командах и видах спорта, а также о современной молодёжной культуре. Эстетические и сюжетные каноны спокона впоследствии нашли отражение в произведениях на другую тематику, в частности, в кулинарных аниме. Например, Yakitate!! Japan юмористически переосмысливает жанр, представляя героя, мечтающего стать лучшим булочником в Японии.

История 
Первым спокон-аниме стал «Mach Go Go Go», выпущенный студией Тацуноко в 1967 году и известный российскому зрителю как «Спиди-гонщик». Традицию жанра продолжил Осаму Дэдзаки: его работы, такие как «Ashita no Joe» (1970—1971) (о боксе), и «Ace wo Nerae!» (1973—1974), (о большом теннисе), имели большую популярность.

Вторым спортивным сериалом стал вышедший на месяц позднее Animal 1 (1968) о борьбе студии Mushi Productions, также созданный Нобору Кавасаки.

Attack No. 1 (1969), адаптация волейбольной манги Тикако Урано, — первый спортивный сериал, специально сделанный для женской аудитории. Attack No. 1, по мотивам которого было снято четыре полнометражных анимационных фильма, также породил целый поджанр сёдзё-спокона. Ту же тематику, но в другом окружении, позднее развили создатели Ace wo Nerae!, Yawara! и научно-фантастического аниме Battle Athletes Daiundoukai. В 1997 году персонажи Attack No. 1 вернулись в Ashita e Attack.

В Slow Step (1986—1991) Мицуру Адати впервые появился антигерой, чьи отрицательные качества искореняет любовь к спорту и спортивный талант.

В 1970—1971 по Nippon Television начал трансляцию первый сериал о футболе — Akakichi no Eleven. Наиболее известным произведением о футболе стала продолжительная манга Captain Tsubasa (1981). Несмотря на то, что в начале 1980-х лишь 4 % японцев увлекались футболом, рейтинги Captain Tsubasa в еженедельном журнале Shonen Jump были сравнимы с посвящённой боевым искусствам Fist of the North Star. В 1993 году в Японии появилась профессиональная футбольная лига, что было использовано в манге Shoot! (1990—2003), Ganbare! Kickers (1986—1987), Ashita e Free Kick (1992).

Примечания

Литература 

 
 
 

Термины и понятия аниме и манги
Жанры аниме и манги